Александр Кракау:
 Кракау, Александр Иванович (1817—1888) — русский архитектор.
 Кракау, Александр Александрович (1855—1909) — русский электрохимик.